Ferdinandy Gejza (1864–1924) jogtudós, egyetemi tanár
 Ferdinandy Géza (1933–2014) világbajnok öttusázó

Jegyzetek